Фінал Кубка Німеччини з футболу 1974 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 1973—1974 відбувся 17 серпня 1974 року. У поєдинку зустрілися «Гамбург» з однойменного міста та франкфуртський «Айнтрахт». Перемогу з рахунком 3:1 у додатковий час здобув «Айнтрахт».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Гамбург»

«Айнтрахт»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1974 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Серпень 1974
1974 у німецькому спорті